André Marie Constant Duméril – francuski zoolog, ojciec Auguste'a
 Auguste Duméril – francuski zoolog, syn André Marie Constant